Hossein Kasmaï (1914-1997), homme de lettres iranien
 Sorour Kasmaï, romancière iranienne